Can Coma (Hostalric)
 Can Coma (Maià de Montcal)
 Can Coma (Sant Agustí de Lluçanès), masia a Osona
 Can Coma (Sant Jaume de Llierca)''', masia al municipi de Sant Jaume de Llierca a la comarca de la Garrotxa